Kärdla může být:

 Bludný balvan Kärdla – bludný balvan, kraj Hiiumaa, Estonsko
 Kärdla – město, kraj Hiiumaa, Estonsko
 Kärdla-Nõmme – vesnice, kraj Hiiumaa, Estonsko
 Kärdla (řeka) – řeka, kraj Hiiumaa, Estonsko
 Kärdla (letiště) – letiště, kraj Hiiumaa, Estonsko
 Kráter Kärdla – impaktní kráter, kraj Hiiumaa, Estonsko

Související články 

 Kardla (rozcestník)